Serie A 2011/2012 (officiellt Serie A  TIM)  var den 80:e säsongen av Italiens högstaliga i fotboll för herrar. 20 lag deltog i serien och regerande mästare inför säsongen var AC Milan efter att ha vunnit säsongen 2010–11.

Seriepremiären blev uppskjuten på grund av strejk då spelarna tycker de får betala för mycket skatt och att de vill att spelare som har kontrakt men är "oönskade" i laget exempelvis ska säljas eller vägras förlänga kontrakt ska ha rätt att träna med laget.

Juventus vann Serie A 2011/2012 efter 23 vinster och 15 oavgjort utan att blivit besegrad.

Klubbar

Tabeller

Poängtabell 

Noteringar

Resultattabell

Skytteligan 
1 –  Zlatan Ibrahimović, Milan (28)
2 –  Diego Milito, Internazionale (24)
3 –  Edinson Cavani, Napoli (23) och  Antonio Di Natale, Udinese (23)
5 –  Rodrigo Palacio, Genoa (19)
6 –  Germán Denis, Atalanta (16) och  Fabrizio Miccoli, Palermo (16)
8 –  Sebastian Giovinco, Parma (15)
9 –  Stevan Jovetić, Fiorentina (14)
10 –  Miroslav Klose, Lazio (13)

Fotbollssäsongen 2011/2012
2011 i Italien
2012 i Italien
2011/2012
Arbetskonflikter i Italien
Arbetskonflikter 2011